Alberghini ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Alberghini (1770–1847), Kardinal der katholischen Kirche
 Ignazio Alberghini (1789–1869), italienischer Priester
 Simone Alberghini (* 1973), italienischer Opernsänger (Bariton)